Enquête dans le passé est le dix-huitième tome de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Publication 
Les planches d'Enquête dans le passé furent publiées dans le Journal de Tintin entre le  et le  (n° 19/73 à 29/73).

Résumé  
En 1938, Richard Hochet se rend à Arestat, petite ville normande, à la demande d'Edgar Rambaud pour enquêter sur la mort de son frère René Rambaud, assassiné d'une flèche. À peine arrivé, Richard assiste à la mort du chien, tué lui aussi d'une flèche. Richard comprend que l'animal a été tué car il était susceptible de reconnaître le meurtrier. Il poursuit son enquête et un soir voit une lumière près de la tombe de René. Richard se précipite : celle-ci a été profanée et Richard se fait renverser, du haut de la falaise, par un homme déguisé en épouvantail. Martin et Edgar partent à la recherche de Richard et Edgar reçoit une flèche et bascule dans la mer. Richard n'était qu'inconscient sur un décroché de la falaise. Richard et Martin décident d'aller voir le professeur Keller. Là, ils sont menacés par son assistant retardé mental, Désiré-Charles, qui est armé d'un arc et qui reconnaît les deux meurtres. Après une course-poursuite dans la lande, Désiré-Charles se jette dans la mer lui-aussi.

Trente-cinq ans plus tard, Ric et Richard se rendent au même endroit, à la demande de Bourdon, pour enquêter sur la disparition de Sauval, l'ancien brigadier-chef qui avait mené l'enquête en 1938. On retrouve son corps, frappé d'une flèche. Martin Rambaud, toujours vivant, reçoit un coup de téléphone anonyme pour le prévenir du meurtre, et il a cru reconnaître la voix de Donnet. Richard trouve sur le comptoir de l'hôtel une lettre destinée à Donnet et se rend vers l'endroit où elle a été trouvée : le bungalow 10. Là, Richard est agressé puis manque de recevoir une flèche. Il se rend ensuite chez le professeur Keller avec Ric, puisqu'on se demande s'il n'aurait pas congelé Donnet en 1938 pour le réveiller ensuite. Une nouvelle flèche est tirée et touche la villa du professeur, avec un message « DCD », initiales de Donnet. Ric reçoit un message de Rambaud et se rend chez lui. Sur place, il trouve Rambaud dans tous ses états, qui prétend avoir été attaqué par Donnet. Plus tard, Ric est poussé dans le gouffre du haut de la falaise par l'épouvantail, et contre toute attente ne meurt pas : plongeant dans l'eau, il est emporté dans un tourbillon et se retrouve sur la grève d'une grotte cachée en contrebas de la falaise. Par la suite, le bungalow 10 est en feu et on y retrouve le corps calciné de Donnet, dûment identifié.

Après avoir rassemblé tout le monde, Ric accuse Martin d'avoir utilisé Donnet à l'époque pour se débarrasser de ses frères et pouvoir hériter. Martin a permis au meurtrier de fuir avec une belle somme d'argent. Quand Martin est revenu 35 ans plus tard pour faire chanter Rambaud, ce dernier n'a pu que le tuer. Mais Sauval avait reconnu Donnet et était prêt à donner l'alerte. Il a été tué par Rambaud, qui n'a eu de cesse que de disperser les soupçons de la police.

Personnages 

 Ric Hochet : reporter
 Commissaire Bourdon
 Richard Hochet : père de Ric et protagoniste de la première partie de l'histoire
 Edgar et Martin Rambaud, frères de la première victime
 Professeur Keller, spécialiste de l'hibernation
 Désiré-Charles Donnet, assistant du professeur Keller et principal suspect
 Commissaire Berger , ami de Bourdon, chargé de l'enquête à Arestat

Lieux 
Arestat, localité imaginaire devenue station balnéaire chic après-guerre (nom forgé sur la localité d'Étretat, connue pour ses célèbres falaises).

Véhicules remarqués 

 MG TA, voiture de Richard
 Citroën C6 F CGL, voiture du Professeur Keller
 Porsche 911, voiture de Ric Hochet
 Rolls-Royce Corniche, voiture de Martin Rambaud
 Citroën DS, voiture du Professeur Keller

Notes et références 

Album de bande dessinée sorti en 1974
Album de Ric Hochet